Shuiquan bezeichnet:

 Shuiquan (Harqin Linker Flügel) (水泉镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Harqin Linker Flügel in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuiquan (Pianguan) (水泉镇), Großgemeinde im Kreis Pianguan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Shuiquan (Pingchuan) (水泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pingchuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shuiquan (Shanting) (水泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shanting in der chinesischen Provinz Shandong
 Shuiquan (Taiping) (水泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Taiping in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuiquan (Tuquan) (水泉镇), Großgemeinde im Kreis Tuquan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Shuiquan (Guanghe) (水泉乡), Gemeinde im Kreis Guanghe in der chinesischen Provinz Gansu
 Shuiquan (Hure-Banner) (水泉乡), Gemeinde im Hure-Banner im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Shuiquan (Shuangcheng) (水泉乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang